Невицький, Невицька

 Невицький замок — напівзруйнований замок біля села Кам'яниця Ужгородського району.
 Невицька Ірина Павлівна (1886-1966) – українська письменниця, громадська діячка.

Див. також

 Невицьке